Првобитни се може односити на
 Првобитни (ТВ серија)
 Првобитни облици религиозности
 Првобитни грех